Олендер — фамилия.
 Олендер, Виктор Петрович (1941—2020) — советский и украинский режиссёр документальных фильмов.
 Олендер, Пётр Моисеевич (1906—1944) — журналист, военный корреспондент газеты «Красная звезда», майор.
 Олендер, Семён Юльевич (1907—1969) — русский поэт, переводчик.